Eine Winterkirsche ist
 eine Ume (Prunus mume), ein Baum
 eine Prunus subhirtella, ein Baum
 eine Schlafbeere (Withania somnifera), ein Strauch
 ein Einkaufszentrum in Russland, das am 25. März 2018 abgebrannt ist, siehe Brandkatastrophe in Kemerowo